W Polsce 
 Lądek – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Bisztynek 
 Lądek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Grodziec 
 Lądek – wieś gminna w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, siedziba gminy Lądek

 Lądek – gmina
 Lądek – gromada
 Lądek Zdrój – gromada
 Lądek-Zdrój – miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim
 Lądek – góra